— японский  театра, кино и телевидения. Один из наиболее известных театральных актёров сингэки (буквально — новая драма, направление, возникшее в японском театре в начале XX века, театры, старавшиеся быть похожими на современный западный театр). Такидзаву в Японии XX века называли Богом сингэки. Актёр много снимался и в кино, но несмотря на обширную фильмографию, работу в кинематографе считал для себя делом второстепенным. Такидзава имеет множество театральных наград. За заслуги в области театрального искусства в 1977 году актёру была вручена Медаль Почёта с пурпурной лентой. В 1986 году Осаму Такидзава был награждён Орденом Священного сокровища.

Биография

Ранние годы. Начало театральной карьеры 
Осаму Такидзава родился третьим сыном в семье банкира в районе Усигомэ (ныне Синдзюку, Токио). Его старшие братья: Кэйити — писатель, а Кэндзо — художник, взявший себе в качестве псевдонима фамилию Отати. 

После окончания средней школы в 1924 году поступил учиться на курс драмы при Малом театре  («Цукидзи сёгэкидзё»). На следующий год впервые вышел на сцену этого театра в постановке «Юлий Цезарь». В 1927 году параллельно принимал участие в спектаклях Императорского театра. Выступая на сцене театра «Цукидзи сёгэкидзё» под руководством выдающихся режиссёров этой труппы  и Каору Осанаи, Такидзава заработал репутацию одного из лучших молодых актёров, приняв участие в постановках зарубежных авторов Георга Кайзера, Джона Мейсфилда и др. После смерти художественного руководителя труппы Каору Осанаи (в 1928 году) Такидзава перешёл в театральную компанию пролетарского театра   (буквальный перевод «Токийский левый театр»). С 1931 года, в связи с началом японской агрессии в Маньчжурии, репрессии властей против участников движения за пролетарский театр усилились (запрещены пьесы, арестованы руководящие деятели движения и др.), деятельность труппы «Токио саёку гэкидзё» была затруднена, и в 1934 году театр закрылся.

Карьера в театре 
Одним из основателей «Токио саёку гэкидзё» был драматург и режиссёр , член КПЯ. После роспуска труппы, он сагитировал уволенных актёров войти в организованный им в том же, 1934 году, самый левый театр направления сингэки . Осаму Такидзава был одним из участников формирования труппы и одной из звёзд новой сцены. Здесь он сыграл ведущие роли и заслужил похвалы критиков за реалистичное исполнение Хандзо Аоямы, главного героя пьесы Тосона Симадзаки «Перед рассветом» (спустя почти два десятилетия, в 1953 году актёр вновь сыграл эту роль на киноэкране в одноимённом фильме Кодзабуро Ёсимуры). Такидзава показал впечатляющую актёрскую игру и в постановке «Вулканическое плато» (по пьесе ), где он исполнил роль Сатоси. 

19 августа 1940 года Такидзава вместе с Томоёси Мураямой, Эйтаро Одзавой, Дзюкити Уно и др. членами труппы был арестован военной полицией по подозрению в нарушении Закона о сохранении мира. По распоряжению властей труппа была распущена. Такидзава провёл за решёткой год и четыре месяца. Выйдя из заключения, Такидзава какое-то время был без работы, затем в 1943 году при поддержке руководства кинокомпании «Тохо» и в компании с актёром Масао Симидзу и актрисой Таниэ Китабаяси была организована небольшая передвижная труппа «Гэйдзюцу», с которой они зарабатывали на жизнь вплоть до конца войны.

После окончания Второй мировой войны 14 декабря 1945 года Такидзава вместе с драматургом Сакаэ Кубо и актёром Кэндзи Сусукидой были основателями труппы Токийского художественного театра (Токио гэйдзюцу гэкидзё), просуществовавшего недолго. В 1947 году труппа раскололась и Такидзава вместе с Дзюкити Уно и Масао Симидзу основывают новый народный театр «Мингэй» (Минсю гэйдзюцу гэкидзё). В мае 1949 года, после внутритеатральных распрей, коллектив распался и был заново создан в 1950 году. Новую труппу «Мингэй» образца 1950 года сформировали Дзюкити Уно, Таниэ Китабаяси и Осаму Такидзава. С тех пор имя актёра было связано с этой сценической площадкой. На этой сцене Такидзава прославился в роли Ван Гога в спектакле «Человек огня» по пьесе Дзиро Миёси. Это была роль его жизни и спектакль продолжал оставаться в репертуаре театра до тех пор, пока актёру не исполнилось 83 года. За эту работу актёр был удостоен премии Фестиваля искусств 1951 года и театральной премии «Майнити» лучшему актёру года на 4-й церемонии вручения премий (1951). 

Среди успешных ролей на театральной сцене: Вилли Ломан в «Смерти коммивояжера» Артура Миллера (театральные премии «Майнити», «Асахи» и «Золотая стрела»); Тригорин в «Чайке» (по А.П. Чехову); Отто в «Японец по имени Отто» (театральная премия «Майнити»). В 1970-е годы за роль в постановке «Сестра» был удостоен театральной премии «Кинокуния» (1978), а за спектакль «Дневник Анны Франк» премии «Гэйдзюцу сэнсё». С конца 1980-х годов, после смерти Дзюкити Уно занимался руководством театральной труппой, а также театральной режиссурой и продюсированием.

Карьера в кино 
В кино Такидзава начал сниматься ещё в 1933 году, дебютировав в одном из первых японских звуковых фильмов «Безразличная молодёжь» (реж. Сотодзи Кимура). В 1930-е годы работал в кинокомпании «Тохо», в послевоенные  годы вплоть до середины 1950-х гг. работал на различных студийных площадках: в кинокомпаниях «Сётику», «Дайэй», «Тоэй» и в независимых проектах. С середины 1950-х хотя и продолжал сотрудничать с различными кинокомпаниями, но всё же более всего снимался в кинокомпании «Никкацу». И хотя для звезды театральных подмостков кинематограф, по его собственному утверждению, был делом второстепенным, он, тем не менее, за 60 с лишним лет карьеры снялся почти в двух сотнях фильмов.

Из его киноработ 1930-х годов были наиболее интересны роль Косуги в фильме Микио Нарусэ «Три сестры, чистые в своих помыслах» (1935) и роли сыгранные у режиссёра Кадзиро Ямамото — драматург времён феодализма Мондзаэмон Тикамацу в киноленте «Любовь Тодзюро» и школьный учитель в «Уроке сочинения» (оба фильма — 1938).

После войны привлёк внимание критики, исполнив роль униженного и презираемого токийским бомондом аристократа Тадахико Андзё в фильме «Бал в доме Андзё» (1947, реж. Кодзабуро Ёсимура). К наиболее заметным и интересным работам актёра в кинематографе относятся также роли в фильмах: «Улица насилия» (прокурор Тонами, 1950, реж. Сацуо Ямамото); «Рассказ о любимой жене» (роль кинорежиссёра Сакагути, 1951) и «Дети Хиросимы» (роль Ивакити, 1952, реж. обоих фильмов Канэто Синдо); «Школа эхо» (отец  Мутяку, 1952, реж. Тадаси Имаи); «Перед рассветом» (Хандзо Аояма, 1953, реж. Кодзабуро Ёсимура); «Чёрное течение» (господин Ямана, 1954, реж. Со Ямамура); «Полевые огни» (Ясуда, 1959, реж. Кон Итикава); «Флаг в тумане» (Киндзо Оцука, 1965, реж. Ёдзи Ямада); эпопея из трёх фильмов «Война и люди» (Юскэ Годай, 1970—73, реж. Сацуо Ямамото).

22 июня 2000 года в 11 час. 51 мин. токийского времени Такидзава скончался в больнице в Митаке, Токио от пневмонии. Ему было 93 года. 

Старший сын Соити Такидзава — профессор международного университета Тояма, автор книги об отце.

Признание 
 1977 — за заслуги в области театрального искусства награждён Медалью Почёта с пурпурной лентой.
 1986 — удостоен Ордена Священного сокровища.

Фильмография

Комментарии

Примечания

Литература 
 Одзаки К., «Новый японский театр», пер. с япон., М., 1960.

Ссылки 
 

Лауреаты премии Асахи
Умершие от пневмонии